Wilhelm Vischer kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Vischer (1833–1886), schweizisk historiker
 Wilhelm Vischer (1890–1960), schweizisk botaniker
 Wilhelm Vischer (1895–1988), schweizisk teolog
 Wilhelm Vischer-Bilfinger (1808–1874), schweizisk klassisk filolog

Se även

 Wilhelm Fischer